Роды у человека — физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в извлечении плода из матки.
 Безмолвные роды — одна их практик саентологии, разработанная Л. Роном Хаббардом и применяемая саентологами. 
 Водные роды — метод родов, при реализации которого рожающая женщина погружена в воду. 
 Домашние роды — роды, которые происходят дома, в отличие от родов в роддоме или больнице.
 Искусственные роды — метод прерывания нежелательной беременности путём провокации преждевременных родов. 
 Партнёрские роды — роды с помощником, когда помимо акушерки вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек.
 Посмертные роды  — трупное явление, связанное с освобождением матки мёртвой женщины от плода из-за давления гнилостных газов.
 Преждевременные роды — роды, наступившие при сроке от 22 до 37 полных недель и при массе плода более 500 грамм.

См. также 
 Рода